Реакция в биологии — ответ организма на внешние или внутренние раздражения:
 иммунологическая реакция
 физиологическая реакция
 психологическая реакция